Победитель турнира 2006 года -  Маркос Багдатис - проиграл в четвертьфинале.

Турнир-2007 выиграл  Фернандо Гонсалес переиграв в финальном матче, со счетом 6-1 3-6 6-1,  Томми Робредо.

Сеянные

  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Титул)
  Томми Робредо (Финал)
  Иван Любичич ''(Полуфинал)

<li> Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
<li> Ли Хён Тхэк (Четвертьфинал)
<li> Жо-Вилфрид Тсонга (Второй раунд)
<li> Игорь Куницын (Четвертьфинал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Открытый чемпионат Китая по теннису 2007